Тайсън Люк Фюри (; роден на 12 август 1988 г.) е британски професионален боксьор в тежка категория.

Биография 
Потомък на ирландци, Тайсън израства в Манчестър, където живее и до днес. Неговият чичо Питър Фюри и баща му Джон Фюри са бивши боксьори. Братовчед му Хюи Фюри също е професионален състезател в тежка категория.

Боксова кариера 
Като аматьор Тайсън Фюри представя Ирландия и Великобритания. През 2008 г. става професионален боксьор и оттогава няма загуба на ринга. На 28 ноември 2015 г. в Дюселдорф, Германия печели титлата на IBO и световните титли на IBF, WBA, WBO, побеждавайки с единодушно съдийско решение Владимир Кличко. Списание The Ring определя мача като „Сензация на годината“, а Фюри е обявен за „Боец на годината“, получавайки престижния статут на линеен шампион.

Възходи и падения 
В края 2015 г. Тайсън Фюри е лишен от световната титла на Международната боксова федерация, която излиза с изявлението, че Фюри игнорира главния им претендент Вячеслав Глазков и отказва провеждането на евентуален мач, тъй като започва преговори за реванш с Кличко.

На 8 април 2016 г. е обявен реваншът между Тайсън Фюри и Владимир Кличко, който трябва да се състои на 9 юли в Манчестър Арена. На 24 юни Фюри отлага мача и обявява в социалните мрежи, че е получил травма по време на тренировки. На 7 септември е обявена нова дата за реванша – 29 октомври 2016 г.

На 23 септември Фюри отново отлага мача, а промоутърът му съобщава, че Фюри не може да се бие поради медицински причини. ESPN информират, че Фюри е дал положителна проба за кокаин, ден преди да обяви отлагането си. Самият боксьор е намеквал в миналото, че е посягал към наркотици, за да се справи със състоянията си на депресия.

Последвалата реакция от промоутъра на Владимир Кличко е, че не искат никога повече да водят преговори с щаба на Фюри. Според него, опитите за провеждането на реванш са били катастрофални, а годината – загубена.

На 12 октомври Тайсън Фюри принудително овакантява световните пояси на WBA, WBO и титлата на IBO, а Британският боксов борд взима решение да отнеме боксовия му лиценз. През следващите 2 години Фюри се посвещава на борбата с наркотиците, депресията и наднорменото тегло.

Фюри се завръща на ринга на 9 юни 2018 г. и побеждава Сефер Сефери в не особено атрактивен мач. На 18 август същата година, той побеждава и Франческо Пианета, което е негова 27 победа на ринга. На 1 декември 2018 г., Тайсън Фюри се изправя срещу световния шампион на WBC Дионтей Уайлдър. Определян от мнозина като аутсайдер в този мач, Тайсън се представя повече от отлично, като успява да спечели голяма част от рундовете и дори намира сили да се изправи след два тежки нокдауна. В крайна сметка мачът завършва при равен резултат.

Професионални срещи

Източници

Външни препратки 
 Тайсън Фюри в BoxRec

Световни шампиони в тежка категория
Родени през 1988 година
Британски професионални боксьори
Ирландски спортисти
Родени в Манчестър